Het Jupiler League 2016/17 seizoen van FC Dordrecht is het 26ste seizoen in het Nederlandse betaald voetbal uit de fusieclub SVV/FC Dordrecht (1992) sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954.

Dit seizoen maakte Gerard de Nooijer zijn debuut als hoofdtrainer met aan zijn zijde een nieuwe assistent trainer oud Dordrecht-speler Johan Versluis. Het seizoen begon op 5 augustus 2016 met een thuiswedstrijd tegen FC Oss. In de KNVB-beker stroomde FC Dordrecht de tweede ronde in tegen Sparta Rotterdam. Deze wedstrijd werd op 21 september 2016 gespeeld en werd verloren met 3-1, waardoor de Dortenaren waren uitgeschakeld.

Dit seizoen werd besloten om het uittenue te veranderen in gele shirts en blauwe broeken, dit uit eerbetoon aan de jaren 80 toen de club nog voetbalde onder de naam DS' 79.

FC Dordrecht behaalde een teleurstellende 19e plaats in de competitie, waarbij voor het eerst sinds jaren gedegradeerd kon worden. Aan het begin van de vierde periode had Dordrecht voldoende punten om Achilles' 29 op de laatste plaats te houden, maar de club uit Groesbeek begon toch nog in te lopen waardoor het tot de laatste speelronde spannend bleef. Na de laatste speeldag werd Achilles veroordeeld tot 3 punten aftrek vanwege de financiële wanorde en degradeerde de club en Dordrecht ontkwam aan degradatie.

Bijzonderheden
 De Israelische doelman Niv Antman was een laatste minuut versterking en een gerichte aankoop voor de toekomst. De doelman speelde al diverse wedstrijden voor Israel onder-19.
 Sai van Wermeskerken maakte zijn debuut voor het Japanse elftal onder-21 dit seizoen.

Selectie 2016/17

Jupiler League

Wedstrijden

Eindstand

Externe link
 Officiële site

 2016/17
Dordrecht FC